Parque Fernando Costa (Uberaba) - na cidade brasileira de Uberaba, sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ)
 Parque da Água Branca - na cidade brasileira de São Paulo, oficialmente Parque Fernando Costa
 Parque Permanente de Exposições Fernando Costa - na cidade brasileira de Franca, inaugurado em 1953

Desambiguações de construções